Crkvine (Cista Velika), arheološki lokalitet
 Crkvine (Klapavice), arheološki lokalitet uz cestu Klis – Dugopolje
 Crkvine (Rupotine), arheološki lokalitet, Grad Solin
 Crkvine (Uskoplje), arheološki lokalitet kod Uskoplja, BiH
 Crkvine (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin, Crna Gora

Vidi i:
 Crkvina (razdvojba)